

Cinema e televisione 
 Couples Therapy - film del 2011 diretto da Neel Upadhye
 Couples Therapy – serie televisiva statunitense andata in onda dal 2012
 Couples Therapy – serie televisiva statunitense andata in onda dal 2019

Musica 
 Chapter 6: Couples Therapy – album di Syleena Johnson del 2014